Seznam smučarskih skakalnic v Sloveniji.

Klasifikacija

Skakalnice po velikosti

Letalnica

Velika

Srednja

Mladinska

Otroška

Zunanje povezave

skisprungschanzen.com 

Seznami smučarskih skokov